Berndt Friberg kan avse någon av följande:
Berndt Friberg (keramiker) (1899–1981)
Berndt Friberg (TV-man) (1929–2004), programledare för frågesportprogrammet Vi i femman